David Duncan peut désigner :
 David Duncan (1913-1999), auteur de science fiction et scénariste américain ;
 David Duncan (1982-), skieur acrobatique canadien ;
 .